Dados primários:Segundo Ricardo Scachetti Pereira (pesquisador do Centro de Referência em Informação Ambiental) e A. Townsend Peterson (pesquisador do Natural History Museum da Universidade do Kansas)dados primários, basicamente, são aqueles que consistem de coletas de espécimes, observações e estudos diretos de espécies, ou seja, levantados em campo. A informação é armazenada em museus de história natural e herbários do mundo inteiro, como coleções de espécimes (amostras de espécies), assim como em literatura científica, na forma de pesquisas e publicações. Tal informação, resultado dos esforços de taxonomistas e sistemáticos nos últimos 300 anos, é provavelmente a fonte de dados mais importante referente à biodiversidade.

Ecologia